

Patronyme 
 (ordre alphabétique)
 Adolf von Schell (1837 - 1888), major prussien pendant la guerre franco-allemande de 1870 ;*
  ;
 Brad Schell (1984 -), joueur de hockey sur glace canadien ; 
 Catherine Schell (1944 -), actrice britannique ;
 Daniel Schell (1944 -), musicien belge ;
 Edward Schell (1923 -), photographe américain ;
 Frank Schell (1884 - 1959), rameur d'aviron américain ;
 Harry Schell (1921 - 1960), coureur automobile américain ;
 Herman Schell (1850 - 1906), théologien et philosophe allemand ;
 Joseph Schell (1935 - 2003), professeur belge ;
 Julien Schell (1979 - ), pilote automobile français ;
 Maria Schell (1926 - 2005), actrice autrichienne ;
 Maximilian Schell (1930 - 2014), acteur, producteur, réalisateur et scénariste austro-suisse ;
 Otto Schell (1895-1944), Generalmajor allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.

Toponyme 
 Pic North Schell, point culminant du chaînon Schell Creek, au Nevada.
 Schell, ancienne commune de la Moselle et écart de la commune de Volstroff.